Märker steht für:

 Berliner Burschenschaft der Märker
 Märker (Zeitung), ein Anzeigenblatt in vier Landkreisen von Nordbrandenburg
 Märker-Gruppe, ein Zement- und Umwelttechnik-Konzern
 Der Märker, Landeskundliche Zeitschrift für den Bereich der ehemaligen Grafschaft Mark und den Märkischen Kreis
 einen Einwohner des Landes Brandenburg, Teil der ehemaligen Mark Brandenburg
 ein Mitglied einer Markgenossenschaft
 (4253) Märker, Hauptgürtelasteroid
 umgangssprachlich für den Plural der Währungseinheit Mark

Märker ist der Familienname folgender Personen:
 Almuth Märker (* 1966), deutsche Philologin, Universitäts-Bibliothekarin und Wissenschafts-Autorin
 Brigitte Märker (* 1953), deutsche Schriftstellerin

 Elisabeth Märker-Hermann (* 1958), deutsche Internistin (Rheumatologie, Nephrologie)
 Friedrich Märker (1893–1985), deutscher Schriftsteller
 Hermann Märker (1583–1630), evangelischer Pfarrer, siehe Hermann Mercker
 Hermann Märker (Lepidopterologe) (1887–1975), deutscher Schmetterlingskundler, Züchter und Sammler
 Hermann Märker (* 1935), deutscher Hornist und Professor an der Hochschule für Musik in Leipzig
 Johann Anton Märker (1628–1691), Doktor der Theologie, lutherischer Prediger in Essen von 1652 bis 1691, siehe Johan Anton Mercker
 Johann Wilhelm Märker (1700–1792), von 1728 bis 1784 lutherischer Pfarrer in Isselburg, siehe Johann Wilhelm Mercker
 Johannes Märker (1659–1728), deutscher evangelischer Geistlicher, siehe Johann Mercker
 Johannes Christopher Märker (1688–?), hochfürstlicher Essendrischer Leibarzt der Fürstabtissin zu Essen
 Leonhard Märker (1910–1993), austroamerikanischer Komponist
 Louisa Catharina Märker (1718–1795), bekannt als Die Märkerin, siehe Louisa Catharina Harkort
 Oskar Märker (1889–1960), deutscher Fabrikant
 Theodor Märker (1796–1876), deutscher Kommunalpolitiker, siehe Theodor Märcker

Siehe auch:
 Maerker
 Maercker
 Merker
 Mercker
 Märkert